Beachley steht für:
 Beachley (Gloucestershire), ein Ort in Gloucestershire, England

Beachley ist der Familienname folgender Personen:
 Layne Beachley (* 1972), australische Surferin und Schauspielerin